Paraguays landslag i fotboll kan avse:

Paraguay har flera landslag i fotboll som administreras av Paraguayanska fotbollsförbundet:

 Paraguays herrlandslag i fotboll
 Paraguays damlandslag i fotboll
 Paraguays U20-herrlandslag i fotboll